Marija Žižović je srpska rediteljka, scenaristkinja, snimateljka i prevodilac.

Biografija 
Diplomirala je filmsku režiju na Ruskom državnom institutu za kinematografiju (VGIK) u Moskvi.

Bila je pomoćnik reditelja na mnogim srpskim i ruskim serijama i filmovima. Takođe je radila kao reditelj, montažer i -{story editor}- na mnogim rijaliti programima (Farma, Dvor, Maldivi, Parovi...). Režirala je i bila snimatelj nekoliko kratkih filmova i muzičkih spotova.

„Kad ti tata kupi slona“ je njen prvi dugometražni film. Film je učestvovao na filmskim festivalima u zemlji i inostranstvu i osvojio nekoliko značajnih nagrada. 

Žižović je član Udruženja filmskih umetnika Srbije (UFUS).

Оna je takođe prevela veliki broj filmova i različitih tekstova sa srpskog jezika na ruski i obrnuto.

Rodila se i odrasla u Srbiji.

Nagrade 
Nagrade koje je film „Kad ti tata kupi slona" dobio:
 Nagrada "Srebrni Vitez" za najbolji debitantski film na festivalu "Zlatni Vitez" 2014. u Rusiji.
 Nagrada za najbolji dokumentarni film na festivalu porodičnog filma „Od sve duše", Uljanovsk 2015, Rusija
 Nagrada publike za najbolji dokumentarni film, Festival srpskog filma (Čikago 2014, SAD)
 Specijalna nagrada žirija Jahorina film festival 2014. (Bosna i Hercegovina)
 Nagrada "Mali šumski patuljak" na Reviji nezavisnog off-filma Srbije u "Srpskom Holivudu", Mutanj, Srbija

Festivalska prikazivanja 
 Beldocs, (Beograd), 
 Zlatni Vitez (Rusija), 
 Sinema city (Novi Sad), 
 Opuzen film festival (Hrvatska), 
 Jahorina film festival (Bosna i Hercegovina) 
 IFFEST Document. Art (Rumunija), 
 Prvi kadar (Bosna i Hercegovina), 
 Fibula (Hrvatska), 
 Festival srpskog filma (Čikago, SAD), 
 Documentary film festival Plovdiv (Bugarska), 
 Festival porodičnog filma „Od sve duse", Uljanovsk (Rusija)
 Revija nezavisnog off-filma Srbije "Srpski Holivud" (Mutanj)

Српски филмски редитељи